B43 peut faire référence à :
 , une bombe nucléaire américaine ;
 Bundesstraße 43, une route fédérale allemande reliant Wiesbaden à Hanau ;
 Chromomycose, d'après la classification internationale des maladies ;
 Panneau de signalisation de fin d'une vitesse minimale obligatoire en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres